Příjmení Nowicki nosí více významných osobností:

 Jan Nowicki (* 1939) – polský herec
 Wanda Nowicka (* 1956) – polská feministická aktivistka
 Wojciech Nowicki (* 1989) – polský atlet

Externí odkazy